Велес-де-Бенаудалья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 79 км². Население — 2928 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады